Elvis-Presley-Statue steht für:

 Elvis-Presley-Statue (Bad Nauheim), Statue in der Stadt Bad Nauheim, 	Wetteraukreis, Hessen 
 Elvis-Presley-Statue (Memphis), Statue in der Stadt Memphis, Tennessee, Vereinigte Staaten